Фразе-Фразе́нко — прізвище.

Відомі носії 

 Фразе-Фразенко Олександр Євгенійович (нар. 1989) — український кінорежисер, поет, перекладач, музикант.
 Ольга Фразе-Фразенко (при народженні — Ольга Поворозник, 1986) — українська кінорежисерка, поетка, художниця.
 Фразенко Антоніна Абрамівна — актриса Українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, прабабуся Олександра Фразе-Фразенка.

Примітки